Вероніка Кудерметова і Арина Соболенко були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі. 

Анкіта Райна і Кармен Тханді виграли титул, у фіналі перемігши пару Ольга Дорошина і Дзаламідзе Натела Георгіївна. Їхні суперниці знялися під час тай-брейку через травму підколінного сухожилля у Дзаламідзе.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

OEC Taipei WTA Challenger, парний розряд